Oslo slott kan syfta på:

Kungliga slottet, Oslo – huvudresidens för Norges regent
Akershus fästning – en slotts- och fästningsanläggning i Oslo